Concacaf League 2017 var den första säsongen av Concacaf League, Concacafs nya fotbollsturnering. Turneringen hölls mellan 1 augusti och 26 november 2017, som vanns av Olimpia från Honduras som i finalen besegrade Santos från Costa Rica. Olimpia kvalificerade sig för Concacaf Champions League 2018.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Santos avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 8–3.

Chorrillo avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 2–0.

Árabe Unido avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 5–1

Ackumulerat slutresultatet 1–1. Águila avancerade till kvartsfinal efter straffsparksläggning.Ä

Olimpia avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 3–0

Alianza avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–2

Ackumulerat slutresultatet 1–1. Plaza Amador avancerade till kvartsfinal efter straffsparksläggning.

Walter Ferretti avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 5–1

Kvartsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Santos avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 2–0.

Árabe Unido avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Olimpia avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 3–1

Plaza Amador avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1

Semifinaler
Lagen som presterat bäst i turneringen spelar andra matchen på hemmaplan.

Sammanfattning

Matcher

Santos avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 1–0.

Olimpia avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 8–2.

Final
Laget som presterat bäst i turneringen spelar andra matchen på hemmaplan.

Första matchen

Andra matchen

Källor
 Officiell hemsida

2017
2017 i Centralamerika
Fotbollssäsongen 2017